«Діловий центр» має кілька значень: 

 Діловий центр — офісна будівля або комплекс будівель, з необхідною інфраструктурою для ведення ділової діяльності. 
 «Діловий центр» — станція Калінінського-Солнцевської лінії Московського метрополітену. 
 «Діловий центр» — станція Третього пересадного контуру Московського метрополітену. 
 «Діловий центр» — колишня (до 2008) назва станції «Виставкова» Філівської лінії Московського метрополітену.